Die NORCECA-Meisterschaft der Frauen 2011 fand vom 12. bis 17. September in Caguas statt.

Modus 
In der Vorrunde traten die neun Mannschaften in drei Dreiergruppen an. Die beiden besten Gruppensieger qualifizierten sich direkt für das Halbfinale, während der schlechteste Gruppensieger und die drei Gruppenzweiten in Playoff-Spielen die weiteren Halbfinalisten ermittelten. Die Verlierer dieser Entscheidungsspiele spielten um den fünften Platz und die Gruppendritten der Vorrunde um die Plätze sieben bis neun.

Spielplan

Vorrunde

Platzierungsspiele

Weblinks 
 Ergebnisse bei Todor 66 (englisch)

F2011
Volleyballveranstaltung 2011
Sportveranstaltung in Puerto Rico
Caguas
Frauenvolleyball-Wettbewerb für Nationalmannschaften
Frauensport in den Vereinigten Staaten